BS может относиться к следующему:

 Balance sheet — баланс компании, одна из основных форм отчетности (управленческой), состоящая из ряда счетов (accounts), показывающих финансовое положение организации на определенную дату, как правило, на последний день отчетного периода (accounting period).
Blue Shift — дополнение для шутера от 1-го лица Half-Life
 Бакалавр — академическая степень
  (булшит) — ругательство, означающее что-то ненужное, чушь, ерунда, фигня.
 Boundary Scan — Периферийное сканирование — вид электрического тестирования печатной платы с установленными компонентами.
 BS — двухбуквенный ISO-код для Багамских Островов
 .bs — домен верхнего уровня для Багамских Островов
 BS 1363  — британский стандарт, определяет тип бытовых вилок и розеток для переменного тока.
 BS 7799-1 — правила управления информационной безопасностью.
 BS Graphics — российская дизайнерская студия.
 BS.Player — медиапроигрыватель для Windows.
 BS — Brawl Stars
 BS — BombSquad